Pena o tristesa, sentiment de patiment psíquic pel qual un esdeveniment o pensament causa tristor a la persona 
 Pena (càstig), mitjà amb el que compta l'estat per a reaccionar enfront del delicte 
 Pena de galeres, pena que s'imposava a certs delinqüents i que consistia a remar en les galeres 
 Pena de mort o pena capital, execució d'un presoner com a càstig per un crim o delicte 
 Pena pecuniària
 Toponímia:
 Pena (Tarn), comuna d'Occitània, al cantó de Vaour, departament de Tarn, regió de Migdia-Pirineus (França) 
 Pena d'Agenés, municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de l'Aquitània 
 La Pena (Arieja), municipi francès al departament d'Arieja i a la regió de Migdia-Pirineus 
 La Pena (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 La Pena (Puigverd de Lleida), muntanya entre els municipis de Torregrossa (Pla d'Urgell) i de Puigverd de Lleida (Segrià)
 La Pena d'Evèuna, municipi francès al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Pena de Fenerui, muntanya del municipi de Vilaller a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Pena de Gall, muntanya del municipi d'Horta de Sant Joan a la comarca de la Terra Alta 
 Pena Grossa, muntanya de 210 metres que es troba al municipi de La Pobla de Massaluca a la comarca de la Terra Alta 
 Pena Blanca concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 
 Barranc de la Pena, afluent per la dreta del riu Sec afluent del Francolí 
 Cantó de Pena d'Agenés, cantó francès del departament d'Òlt i Garona situat al districte de Vilanuèva d'Òlt 
 Palau de Pena, residència de la família reial portuguesa 
 Riu de Pena, afluent del Matarranya 
 Roc de la Pena, muntanya al municipi d'Alàs i Cerc a la comarca de l'Alt Urgell 
 Roca de Pena, muntanya del municipi d'Alpens a la comarca d'Osona 
 Roca de la Pena, muntanya al municipi de Fígols i Alinyà a la comarca de l'Alt Urgell 
 Serrat de Pena (Cellers), serrat del terme municipal de Castell de Mur, del Pallars Jussà 
 Biografies:
 Weligton Robson Pena de Oliveira (1979, Fernandópolis) futbolista brasiler 
 Juan Pena (Montevideo, 1882 - 1964) futbolista internacional uruguaià 
 Pere Pena i Jové (Seròs, Segrià, 1962), poeta català 
 Joaquim Pena i Costa (Barcelona, 1873 - 1944), musicòleg i crític musical 
 Afonso Pena (Santa Bárbara, 1847 — Rio de Janeiro, 1909), polític brasiler